Gurjevsk může být:
 Gurjevsk (Kaliningradská oblast) – město v Rusku v Kaliningradské oblasti
 Gurjevsk (Kemerovská oblast) – město v Rusku v Kemerovské oblasti